

События 

 1 мая произошла яркая вспышка сверхновой SN 1006.
 Нашествие датчан на Англию.
 1006—1007 — шестая кампания датского короля Свена I Вилобородого в Англии.
 Нападение датчан на Тил (Фрисландия).
 май. Бруно, брат Генриха II, становится князем-епископом Аугсбурга
 Встреча Генриха II с королём Рудольфом III Бургундским в верховьях Рейна. переговоры касаются вопроса наследования, так как Рудольф не имеет детей, а также епископства Базель, которое переходит в состав империи.
 Генрих II назначает своего шурина Дитриха Люксембургского на пост епископа Меца
 В Нижней Лотарингии граф Балдуин поднимает мятеж против Генриха II, захватив город Валансьен.
 сентябрь. Генрих II многократно пытается вернуть Валансьен, но не сумел собрать требуемой для этой цели армии.
 Заключение договора о мире и сотрудничестве между Робертом II Французским и Генрихом II.
 Освящена первая церковь монастыря Фруттуариа, в присутствии короля Ардуина I и его супруги. королевы Берты
 Вторжение Караханидов в Хорасан.
 Китай (династия Сун) фактически признаёт независимость государства Западное Ся.
 1006 — Король Вьетнама Лаунг Вьет.
 1006—1009 — Король Вьетнама Лаунг Динь.

Русь 
 Торговый договор между Русью и Волжско-Камской Болгарией.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1006 году
 Ансари Абу Исмаил Абдаллах ибн Мохаммед Харави, иранский прозаик и поэт-суфий (ум. 1088).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1006 году

См. также

Примечания